Волгогра́дский областно́й исполни́тельный комите́т — высший исполнительный орган государственной власти Волгоградской области (Сталинградского края и Сталинградской области) с 1934 года по 1991 год.

История 
10 января 1934 года в связи с разделением Нижне-Волжского края образованы два новых края: Саратовский и Сталинградский.

Сталинградский краевой исполнительный комитет существовал с 1934 по 1936 год

 5 декабря 1936 года Сталинградский край преобразован в Сталинградскую область в связи с преобразованием Калмыцкой автономной области в Калмыцкую АССР и выделением её из состава Сталинградского края.

Сталинградский областной исполнительный комитет существовал с 1936 по 1961 год.

 10 ноября 1961 года Сталинград переименован в Волгоград.

Волгоградский областной исполнительный комитет существовал с 1961 по 1991 год.

 В 1963 году облисполком был разделён на промышленный облисполком и сельский облисполком. Такое деление упразднено уже в 1964 году.

Действовал до упразднения советской власти в августе 1991 года.

Председатели

См. также 
 Волгоградский областной комитет КПСС
 Глава Администрации Волгоградской области — Губернатор Волгоградской области

Примечания

Ссылки 
 Руководители Волгоградской области

XX век в Волгоградской области
Организации, основанные в 1934 году
Организации, закрытые в 1991 году
Волгоградск